Nakhon Luang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ayutthaya, Thailanda, cu o populație de 35.713 locuitori și o suprafață de 198,917 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 74 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Phra Nakhon Si Ayutthaya